Lauchstädt ist der Name folgender Orte:

Bad Lauchstädt, Stadt in Sachsen-Anhalt
 Ługi, Ort in Polen (bis 1945 Lauchstädt, Kreis Friedeberg Nm.)